Ретвиш (Штайнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Ретвиш (Штормарн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.